Biografies:
 Adolph Deutsch, compositor, director d'orquestra i arranjador britànic
 Helene Deutsch, psicoanalista polonesa
 Max Deutsch, compositor, director d'orquestra i professor austrofrancès
 Otto Erich Deutsch, musicòleg austríac
 Miscel·lània:
 Catàleg Deutsch, catàleg de les obres de Franz Schubert
 Deutsch-Amerikanische Freundschaft (Amistat germanoamericana) o DAF, grup alemany de música electrònica
 Deutsch-Katalanische Gesellschaft (Associació germanocatalana) o DKG, associació cultural alemanya que canvià de nom el 1997
 Deutsch-Witu, antic protectorat alemany i britànic de l'Àfrica Oriental